Радкевич, Евгений:
 Радкевич, Евгений Александрович (1851—1930) — русский военачальник, генерал от инфантерии российской императорской армии (1912), член Военного совета Российской империи.
 Радкевич, Евгений Владимирович (род. 1943) — советский и российский учёный-математик, доктор физико-математических наук, педагог высшей школы, режиссёр, актёр.
 Радкевич, Евгений Григорьевич (1937—1999) — белорусский писатель, педагог, журналист.